L'edizione 1948 della Pervaja Gruppa fu l'11ª del massimo campionato sovietico di calcio, l'ultima con questa denominazione; fu vinto dal , giunto al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Sergej Solov'ëv (), con 25 reti.

Stagione

Novità
Il numero di club partecipanti fu innalzato da tredici a quattordici squadre, con l'arrivo della Lokomotiv Mosca e tenendo conto dell'assenza di retrocessioni nella stagione precedente; da notare che metà delle squadre partecipanti erano di Mosca e le restanti erano per lo più russe con le sole eccezioni di Dinamo Tbilisi, Dinamo Kiev e Dinamo Minsk.

Formula 

Le squadre si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 26 giornate: il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Dopo due anni di interruzione, era prevista un'unica retrocessione in seconda divisione al termine della stagione, riservata all'ultima classificata.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
CDKA Mosca Campione dell'Unione Sovietica 1948.
Kryliya Sovetov Mosca retrocesso in Grupa B.

Risultati

Note

Voci correlate 

 Vtoraja Gruppa 1948
 Kubok SSSR 1948

Collegamenti esterni 

  Campionato sovietico 1948 su RSSSF.com
 
 

Calcio nel 1948
1948